Хуты — название населённых пунктов в России:

 Хуты — село в Лакском районе Дагестана.
 Хуты — деревня в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.